Stuguskärs harorna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 42 kilometer sydöst om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors. Stuguskärs harorna ligger  meter över havet.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 140 meter i sydöst-nordvästlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km nordväst om Stuguskärs harorna.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö